Иван Велков може да се отнася за:

 Иван Велков (1854 - 1940), български свещеник и революционер, деец на ВМОК от Долене
 Иван Велков (1870 - 1907), български революционер, деец на ВМОРО от Кавадарци
 Иван Велков (1881 – 1958), български археолог
 Иван Велков (1930 – 2008), художник от Република Македония
 Иван Велков (р. 1972), български актьор
 Иван Велков, български музикант, китарист на група П.И.Ф.
 Иван Велков (? - 1877), български опълченец от с. Байлово, загива при боевете край Стара Загора

Бележки